Peisidike oder Pisidike (altgr.: Πεισιδίκη), latinisiert Pisidice bezeichnet in der griechischen Mythologie:
 Peisidike (Tochter des Aiolos), Tochter des Aiolos (Stammvater) und der Enarete
 Peisidike (Tochter des Pelias), Tochter des Pelias und der Anaxibia
 Peisidike (Tochter des Nestor), Tochter des Nestor (Mythologie) und der Eurydike (Tochter des Klymenos)
 Peisidike (Tochter des Lepethymnos), eine Prinzessin von Methymna, die Achilleus aus Liebe ihre Stadt opfert und von ihm getötet wird
 Peisidike (Tochter des Leukon), Tochter des Leukon und Mutter des Argynnos.